Betulius ist der Name folgender Personen:

 Johann Georg Burckhard (latinisiert Janus Gregorius Betulius; 1684–1764), deutscher Jurist und braunschweig-lüneburgischer Archivar und Geheimer Justizrat
 Johann Ludwig Betulius (1587–1647), deutscher lutherischer Theologe, Pfarrer und Prediger

Betulius steht für:

 Betulius Verlag, Stuttgarter Buchverlag